Lake Village – località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Chicot, in Arkansas
 Lake Village – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Indiana, nella contea di Newton